Fairview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairview (Alabama)
Knik-Fairview
Fairview (Californië)
Fairview (Georgia)
Fairview (Illinois)
Fairview (Kansas)
Fairview (Christian County, Kentucky)
Fairview (Kenton County, Kentucky)
Fairview (Lyon County, Kentucky)
Fairview (Missouri)
Fairview (Montana)
Fairview (New Jersey)
Fairview (New Jersey)
Fairview (New York)
Fairview (New York)
Fairview (North Carolina)
Fairview (Ohio)
Fairview (Oklahoma)
Fairview (Oregon)
Fairview (Pennsylvania)
Fairview (Dauphin County, Pennsylvania)
Fairview (South Dakota)
Fairview (Tennessee)
Fairview (Texas)
New Fairview
Fairview (Utah)
Fairview (West Virginia)
Fairview (Wyoming)

Of elders:
Fairview (Canada)
Fairview (Dublin), Ierland